Заборьевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Ленинградская область
 Заборьевское сельское поселение — входит в Бокситогорский район

Смоленская область
 Заборьевское сельское поселение — входит в Демидовский район

Рязанская область
 Заборьевское сельское поселение — входит в Рязанский район